Lees ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Lees (* 1923), englischer Fußballspieler

 Andy Lees (1896–1967), schottischer Fußballspieler
 Benjamin Lees (1924–2010), US-amerikanischer Komponist
 Don Lees (1873–?), schottischer Fußballspieler
 Gene Lees (1928–2010), kanadischer Journalist, Jazzautor, Liedtexter, Sänger und Musikkritiker
 Geoff Lees (* 1951), britischer Automobilrennfahrer
 Geoff Lees (Fußballspieler) (1933–2019), englischer Fußballspieler
 Harry Lees (1900–1966), englischer Fußballspieler
 Hastings Lees-Smith (1878–1941), britischer Politiker der Labour Party, Bildungs- und Postminister
 Iain Lees-Galloway (* 1978), neuseeländischer Politiker der New Zealand Labour Party
 Jack Lees (1892–1983), englischer Fußballspieler
 James Ferguson-Lees (1929–2017), britischer Ornithologe
 James Lees (1919–2004), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Joe Lees (1892–1933), englischer Fußballspieler

 Lynn Hollen Lees (* 1941), US-amerikanische Historikerin
 Nathaniel Lees (* 1952), neuseeländischer Schauspieler und Regisseur
 Norman Lees (* 1948), englischer Fußballspieler
 Pierre Lees-Melou (* 1993), französischer Fußballspieler
 Robert B. Lees (1922–1996), US-amerikanischer Linguist
 Ronald Lees (1910–1991), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 Tamara Lees (1924–1999), britische Schauspielerin
 Terry Lees (* 1952), englischer Fußballspieler
 Thomas Orde-Lees (1877–1958), britischer Bergsteiger
 Tom Lees (* 1990), englischer Fußballspieler
 Walter Lees (* 1947), schottischer Fußballspieler
 William Lees (1883–1957), englischer Fußballspieler
 William Nassau Lees (1825–1889), britischer Offizier, Orientalist und Historiker

Lees ist der Name folgender Orte:
 Lees (Gemeinde Straßburg), Ortschaft der Stadtgemeinde Straßburg, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Lees (Derbyshire), Ort in England
 Lees (Greater Manchester), Ort in England

Lées ist der Name folgender Gewässer in Frankreich, im nördlichen Pyrenäenvorland:
 Lées (im Oberlauf Grand Lées), Nebenfluss des Adour
 Petit Lées (Baleix) mündet bei Balaix in den Lées
 Petit Lées (Lembeye) mündet bei Lembeye in den Lées
 Lées (Lannux) (im Oberlauf Grand Lées) mündet bei Lannux in den Lées
 Petit Lées (Mascaraàs) mündet bei Mascaraàs-Haron in den Lées (Lannux)

Siehe auch:
 LES
 Less
 Lies (Begriffsklärung)
 Liess